Rumrich ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Rumrich (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Rumrich (* 1965), deutscher Eishockeyspieler